Issue est un synonyme de

Occurrences

Littérature 
 Issue était une revue littéraire spécialisée dans les différents aspects de la traduction.

Films et télévision 

 Cavale sans issue  (Nowhere to Run) : film américain de 1993
 , le nom de deux films
 The Red Carpet Issue (2010), film documentaire sur les marques de luxe
 Rue sans issue (Dead End), film américain de 1937
 The September Issue, film documentaire américain de 2009 sur le magazine Vogue
 Un monde sans issue (1998), épisode de la série télévisée Sliders
  : titre porté par de très nombreux produits culturels

Musique 

 First Issue (1978), album de Public Image Limited
 The Respect Issue (2008), album d'Emmure
 The Stone : Issue One (2006), The Stone: Issue Three (2008), albums d'improvisation libre

Divers 

  Government Issue ou General Issue : surnom donné au G.I. (soldat américain).
 Produit, autre que la farine, obtenu au cours de la mouture des céréales (son, remoulage, recoupe ). Exemple: les issues de blé.

Architecture 

 Escalier de secours, intérieur ou extérieur, permettant l'évacuation rapide d'un bâtiment (Code National du Bâtiment, Québec).

Notes et références